Давыдково — деревня в Новопетровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Находится примерно в 30 км северо-западнее Истры, на реке Разварня, высота над уровнем моря 241 м. Ближайшие населённые пункты в 1 км — Гребеньки на юг, Надеждино на восток, Деньково на север. Ближайшая железнодорожная станция — Лесодолгоруково Рижского направления Московской железной дороги — в 1 км.

Население

Исторические сведения 
До 1929 года входила в состав Мамошинской волости, относившейся до 9 марта 1921 года к Рузскому, а затем к Воскресенскому уезду Московской губернии. По данным на 1890 год в деревне проживало 134 человека, по материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — 152 человека, насчитывалось 40 хозяйств.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Давыдково на карте
 Карта Истринского района Московской области



Населённые пункты городского округа Истра